

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Earle Hodgins (1893 - 1964), acteur américain ;
 George Fred Hodgins (1865 - 1940), marchand et homme politique fédéral du Québec.

Télévision 
 Jack Hodgins, personnage fictif de la série Bones.